Devillers-Tersch. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Devillers-Terschure
 Jean Devillers-Terschuren

Robotskapade auktorsförkortningar